Кардинал:
 Кардинал — высшее духовное лицо Римско-католической церкви.
 Кардинал — младший каноники собора св. Павла в Лондоне, а также настоятель (декан) лондонской церкви св. Магнуса Мученика
 Кардинал, или Кардинальное число, — в математике мощность множества.
 Кардинал — сорт столового винограда.
 Кардинал — рыба семейства карповых.
 Кардинал — одна из разновидностей неоновых рыбок.
 Кардиналы — род певчих птиц отряда воробьинообразных
 (325973) Кардинал — астероид
 Кардинал — цвет, яркий оттенок красного
 Кардинал — лесоперерабатывающее предприятие в Архангельской области
 Кардинал (группа) — украинская группа, играющая хард-рок.

Фильмы и сериалы 
 Кардинал / The Cardinal (1936) — английский фильм режиссёра Синклера Хилла.
 Кардинал / The Cardinal (1963) — американский фильм режиссёра Отто Премингера.
 Кардинал / Der Kardinal (2011) — германо-австрийский ТВ фильм режиссёра Андреаса Грубера.
 Кардинал / Cardinal (2017) — канадский ТВ сериал (адаптация романа «Сорок имён скорби» Джайлса Бланта).

Персоналии 
 Кардинал (Фернандо Алберту душ Сантуш Кардинал) — португальский футболист, игрок в мини-футбол.
 Кардинал, Брайан (род. 1977) — американский профессиональный баскетболист.
 Кардинал, Дуглас (род. 1934) — канадский архитектор.
 Кардинал, Пейре — провансальский трубадур.
 Кардинал, Пьер-Ив (род. 1978) — канадский актёр.
 Кардинал, Танту (род. 1950) — канадская актриса и кинорежиссёр.